Der Grand Prix 1985 war ein Snooker-Turnier der Saison 1985/86, das vom 19. bis 27. Oktober 1985 im Hexagon Theatre von Reading stattfand. Nach der Einführung im Vorjahr war es die zweite Ausgabe des Turniers.

Debütsieger Dennis Taylor aus Nordirland erreichte zum zweiten Mal das Finale und traf auf den Weltranglistenersten Steve Davis. Der Engländer verhinderte die Titelverteidigung und siegte im Entscheidungsframe mit 10:9.

Finalrunde 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für Runde 1 gesetzt. Sie spielten gegen die 32 Profis, die aus der Qualifikation hervorgegangen waren.

Finale

Century-Breaks 
9 Century-Breaks gab es während des gesamten Turniers. 3 davon erzielte der Turniersieger Steve Davis. 119 Punkte am Stück waren das beste Ergebnis in der TV-Phase, der Australier John Campbell bekam dafür die Prämie von 5.000 £. Diesmal gab es auch für das höchste davor erzielte Break eine Prämie, John Virgo bekam 1.250 £ für ein 130er-Break in der ersten Hauptrunde.

Quellen 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Reading